Il singolare del torneo di tennis US Clay Court Championships 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Andrea Temesvári che ha battuto in finale Zina Garrison 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)
 Zina Garrison (finale)
 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Andrea Temesvári (Campionessa)
 Pam Casale-Telford (secondo turno)
 Kathy Horvath (terzo turno)
 Michelle Torres (terzo turno)
 Kate Gompert (terzo turno)

 Lisa Bonder-Kreiss (primo turno)
 Terry Phelps (secondo turno)
 Sabrina Goleš (terzo turno)
 Susan Mascarin (terzo turno)
 Debbie Spence-Nasim (quarti di finale)
 Andrea Temesvári (quarti di finale)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1985